Дивьон:

 Дивьон — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Дивьон.
 Дивьон — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.